Архиепархия Руана () — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Руан (Франция). Архиепархия Руана распространяет свою юрисдикцию на округ Руан и округ Дьеп. Кафедральным собором архиепархии Руана является церковь Пресвятой Девы Марии.

Архиепископ Руана носят почётный титул примас Нормандии, который был подтверждён после споров с Лионом Римским папой Каликстом III в 1457 и 1468 годах.

История 
Руанская епархия была создана в III веке. В Руанском соборе хранятся списки епископов Руана Liber Eburneus (начало X века) и Liber Niger (1079 г.). Согласно Liber Eburneus первым епископом Руана был святой Меллоний. Liber Niger и более поздние списки называют первым епископом Руана Никазия. В IV веке епископом Руана был друг святых Мартина Турского и Павлина Ноланского святой Виктриций, который написал трактат о почитании мощей De Laude Sanctorum и отправился проповедовать христианство в Англию.

В V—VI веке епархия Руана была возведена в ранг архиепархии. В VI веке епископом Руана был святой Претекстат, который в 557 году был изгнан из Руана франкским королём Хильпериком I. В 584 году Претестат вернулся в Руан и позднее 24 февраля 586 года был зарезан возле алтаря по приказу королевы Фредегонды.

В 744 году епископ Гримон получил от Римского папы Захария паллий. В VIII веке святой Ремигий первым во Франции ввёл в своей архиепархии латинский обряд, вместо ранее использовавшегося галликанского обряда.

В XI веке архиепископ Маурилий боролся с распространившимся в Руане учением Бернарда Турского. В 1160 году в Руане началось строительство кафедрального собора, который в дальнейшем пережил многочисленные пожары. С 1330—1338 год архиепископом Руана был Пьер Рожер — будущий Римский папа Климент VI. В 1371 году Святой Престол освободил настоятеля Руанского собора от светской и духовной власти руанского архиепископа.

16 апреля 1562 года во время религиозных войн гугеноты захватили Руан и опустошили многие городские церкви. 26 октября этого же года Руан был освобождён от протестантов.

После начала Великой французской революции руанский архиепископ кардинал Доминик де ла Рошефуко покинул Францию. 29 ноября 1801 года, после конкордата с Францией, Римский папа Пий VII выпустил буллу Qui Christi Domini, которой передал часть территории руанской архиепархии епархиям Версаля, Эврё и Бове. 6 июля 1974 года архиепархия Руана передала часть своей территории епархии Гавра.

Ординарии архиепархии

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, стр. 613—615
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 425—426; vol. 2 , стр. 225; vol. 3 , стр. 287; vol. 4 , стр. 298; vol. 5, стр. 336; vol. 6, стр. 359

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии Руана
 Информация 
 Информация 

Руан